Systomus — рід риб родини коропових. Містить 18 видів.

Поширення 
Представники роду поширені в тропічній Африці.

Види 
 Systomus asoka (Kottelat & Pethiyagoda, 1989)
 Systomus chryseus Plamoottil, 2014
 Systomus clavatus (McClelland, 1845)
 Systomus compressiformis (Cockerell, 1913)
 Systomus endecanalis (T. R. Roberts, 1989)
 Systomus immaculatus McClelland, 1839
 Systomus jacobusboehlkei Fowler, 1958
 Systomus jayarami (Vishwanath & Tombi Singh, 1986)
 Systomus laticeps Plamoottil, 2016
 Systomus martenstyni (Kottelat & Pethiyagoda, 1991)
 Systomus pleurotaenia (Bleeker, 1863)
 Systomus rubripinnis (Valenciennes, 1842)
 Systomus rufus Plamoottil, 2014
 Systomus sarana (F. Hamilton, 1822)
 Systomus sewelli (Prashad & Mukerji, 1929)
 Systomus spilurus (Günther, 1868)
 Systomus subnasutus  (Valenciennes, 1842)
 Systomus timbiri (Deraniyagala, 1963)

Примітки

Посилання 
 

Barbinae
Роди риб